

Sigle 
 Abstract state machine – macchina a stati astratti
 Air to Surface Missile – missile aria-superficie
 American Society for Microbiology – organizzazione scientifica statunitense
 American Society of Materials
 Anti-sous-marine – lotta antisommergibile 
 Azienda Servizi Mobilità – ora Azienda Veneziana della Mobilità
 Azienda Stabiese Mobilità – azienda di trasporto pubblico di Castellammare di Stabia

Codici 
 ASM – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Asmara (Eritrea)
 asm – codice ISO 639-2 alpha-3 per la lingua assamese
 ASM – codice ISO 3166-1 alpha-3 delle Samoa Americane

Informatica 
 asm – formato file e estensione file dei listati assembly di alcuni assemblatori
 asm – file contenitore di Audio Video Standard

Altro 
 ASM Terni – azienda multiservizi del comune di Terni 
 ASM Brescia – azienda multiservizi italiana